Live! Vampires és un mini-àlbum gravat en directe pels L.A. Guns publicat exclusivament al Japó.

Cançons 
 "Kiss My Love Goodbye"
 "Wild Obsession"
 "Dirty Luv"
 "Rip And Tear"
 "One More Reason"
 "Some Lie 4 Love"
 "It's Over Now"
 "Crystal Eyes"

Discs de L.A. Guns